William Kwong Yu Yeung (Bill Yeung; ) – kanadyjski astronom amator urodzony w 1960 w Hongkongu, działający w Stanach Zjednoczonych.

Jest odkrywcą 2051 planetoid i współodkrywcą dwóch innych, co daje mu czwarte miejsce wśród indywidualnych odkrywców planetoid. Odkrył także kometę 172P/Yeung oraz obiekt J002E3, początkowo uważany za asteroidę, który okazał się elementem rakiety Saturn V, która wyniosła w kosmos statek Apollo 12. Początkowo pracował w Rock Finder Observatory w Calgary, potem w Desert Beaver Observatory i Desert Eagle Observatory w Arizonie.

W uznaniu jego pracy jedną z planetoid nazwano (40776) Yeungkwongyu.

Lista odkrytych planetoid

Przypisy 

Kanadyjscy astronomowie XX wieku
Kanadyjscy astronomowie XXI wieku
Kanadyjscy astronomowie amatorzy
Ludzie urodzeni w Hongkongu
Odkrywcy komet
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami komet
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1960